Sociedade Geográfica Real da Espanha — associação científica fundada na Espanha em 1876
 Real Sociedade Geográfica (Reino Unido) — associação científica fundada no Reino Unido em 1830

Desambiguações de geografia
Desambiguações de organizações